Питер Эшер (; род. 22 июня 1944, Лондон, Великобритания) — английский гитарист, певец, менеджер и музыкальный продюсер. Трёхкратный лауреат премии «Грэмми». Старший брат актрисы Джейн Эшер. В 1960-е годы получил известность как участник музыкального дуэта Peter & Gordon, затем сделал успешную карьеру как музыкальный продюсер.

Признание и награды 
 1977 — «Грэмми» в номинации «Продюсер года, не классический»
 1989 — «Грэмми» в номинации «Продюсер года, не классический» (Cry Like a Rainstorm, Howl Like the Wind)
 2002 — «Грэмми» в номинации «Лучший речевой комедийный альбом» (Live 2002 (Робин Уильямс))

Дискография

Исполнитель

Продюсер

Исполнительный продюсер

Примечания

Ссылки 
 Once Life Matters: A New Beginning — author Marty Angelo. Reference: Apple Records 1969 recording contract offer to Raven. Pages 62–65.
 

Apple Records
Лауреаты премии «Грэмми»
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Королевского колледжа Лондона